Lauda kan syfta på:
 Lauda, en form av andlig körsång.
 Lauda Air, flygbolag.

Personer
 Niki Lauda, trefaldig världsmästare i Formel 1.
 Mathias Lauda, professionell racerförare.